Creed – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia
 Creed – amerykański zespół post grunge
 Creed: Narodziny legendy – dramat filmowy produkcji amerykańskiej